Józef Stolarczyk − ksiądz, proboszcz Zakopanego
 Józef Stolarczyk − nauczyciel, regionalista, rzeźbiarz